Fadiman ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Fadiman (* 1953), US-amerikanische Journalistin und Autorin
 Clifton Fadiman (1904–1999), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Entertainer
 Dorothy Fadiman (* 1939), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Maria Fadiman (* 1969), US-amerikanische Ethnobotanikerin